Philippe Bas peut désigner :

 Philippe Bas (1958-), homme politique français ;
 Philippe Bas (1973-), acteur français.